Der Name Cornwall-Gletscher steht für folgende Gletscher:
 Cornwall-Gletscher (Coatsland), ein Gletscher im antarktischen Coatsland
 Cornwall-Gletscher (Ross Dependency), ein Gletscher in der antarktischen Ross Dependency